Leydel ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Franz Friedrich Leydel (1783–1838), deutscher Architekt des Klassizismus, Sohn von Martin
 Georg Peter Leydel (1768–1826), deutscher Architekt des Klassizismus, Sohn von Johann Georg
 Johann Georg Leydel (1721–1785), Baumeister des Rokoko
 Martin Leydel (1747–1817), deutscher Architekt des Klassizismus, Sohn von Johann Georg
 Michael Leydel (1749–1782), deutscher Architekt des Rokoko und Klassizismus, Sohn von Johann Georg